Добры́нское — село в Суздальском районе Владимирской области России, входит в состав Боголюбовского сельского поселения.

География 
Село расположено на левом берегу р. Нерль, в 12 км к северо-востоку от Владимира.

История 

Впервые упоминается в первой половине XVI века, когда было пожаловано великим московским князем Василием Ивановичем суздальскому епископу, во владении которого находилось до середины XVIII века, после чего перешло в ведомство государственных имуществ. В XIX веке село славилось искусными каменщиками и кровельщиками.

До революции крупное село Боголюбовской волости Владимирского уезда. В 1859 году в селе числилось 200 дворов, в 1905 году — 301 двор.

Население

Достопримечательности 
Сохраняется памятник архитектуры эпохи классицизма - Преображенская церковь с колокольней (1808).

Плавательный бассейн работает с 2016 года.

Транспорт 
Через село ходит автобус 102 "Владимир-Раменье".

Известные люди 
В селе родился Герой Советского Союза Василий Огурцов.<p>
В селе родился кинорежиссёр Владимир Толкачиков.

Примечания

Ссылки 
 Интернет-энциклопедия "Виртуальный город Владимир".

Населённые пункты Суздальского района